Такахару Фурукава (; род. 9 августа 1984 года, Аомори, Япония) — японский стрелок из лука, трёхкратный призёр Олимпийских игр, призёр чемпионата мира, победитель Азиатских игр. Тренер спортсмена — Хидэаки Ямада. 

Дебютировал на Олимпийских играх в 2004 году в Афинах в возрасте 20 лет, где занял 22-е место в личном первенстве и восьмое место в командном. На следующих Играх в Пекине также выступил неудачно. В 2012 году на Играх в Лондоне завоевал серебро в личном первенстве, уступив в финале корейцу О Джин Хёку. На Играх 2016 года в Бразилии стал 8-м в личном первенстве. На домашних Играх 2020 года завоевал две бронзовые медали в личном и командном первенстве.

Примечания

Ссылки 
 

Стрелки из лука Японии
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Стрелки из лука на летних Олимпийских играх 2004 года
Стрелки из лука на летних Олимпийских играх 2008 года
Стрелки из лука на летних Олимпийских играх 2012 года
Стрелки из лука на летних Олимпийских играх 2016 года
Стрелки из лука на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы Азии по стрельбе из лука